2 miejscowości w Polsce:
 Pękalin – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Pękalin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Mielno